Contea di Trinity o Trinity County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Trinity (California)
 Contea di Trinity (Texas)